Ruslands Superliga (RSL) (russisk: Чемпионат России Суперлига, , dansk: Russisk Mesterskab Superliga) var fra 1996 til 2008 den højst rangerende ishockeyliga i Rusland.

Ligaen erstattede i 1996 den Internationale Hockey-Liga. Til forskel fra sin forgænger havde RSL ikke deltagelse af andre end russiske klubber. Efter 12 sæsoner blev ligaen nedlagt og erstattet af en ny international liga, den Kontinentale Hockey-Liga.

Sæsoner

Kilder 
 Passion Hockey - Championnat de Russie 1996/97 
 Passion Hockey - Championnat de Russie 1997/98 
 Passion Hockey - Championnat de Russie 1998/99 
 Passion Hockey - Championnat de Russie 1999/2000 
 Passion Hockey - Championnat de Russie 2000/01 
 Passion Hockey - Championnat de Russie 2001/02 
 Passion Hockey - Championnat de Russie 2002/03 
 Passion Hockey - Championnat de Russie 2003/04 
 Passion Hockey - Championnat de Russie 2004/05 
 Passion Hockey - Championnat de Russie 2005/06 
 Passion Hockey - Championnat de Russie 2006/07 
 Passion Hockey - Championnat de Russie 2007/08

Noter 

 
Etableret i 1996
Ophørt i 2008